Големанов (филм) може да се отнася за:

 Големанов (филм, 1958) - български филм на Кирил Илинчев
 Големанов (филм, 2004) - български филм на Мариус Куркински